Acerpenna är ett släkte av dagsländor. Acerpenna ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Acerpenna